Gulo es el nombre:

 del ave Ciconia maguari, también conocida como ciguela americana o tuyango;
 del género Gulo, cuya única especie actual es el glotón o carayú, Gulo gulo;